Luci Atili (en llatí Lucius Atilius) va ser un polític romà que va viure al . Formava part de la branca plebea de la gens Atília, 

Va ser elegit tribú amb poder consolar l'any 399 aC, quan es van celebrar per primera vegada a Roma uns lectisternia, banquets oferts als déus en moments de calamitats públiques, on es paraven llits per ajeure-hi les seves imatges. Els altres cinc tribuns elegits amb ell van ser Voleró Publili Filó, Marc Pomponi Ruf, Gai Duili Llong, Gneu Genuci Augurí i Marc Veturi Cras Cicurí. Se sap que tots junts van dirigir una guerra contra les ciutats etrusques de Veïs i Falerii.

Va ser reelegit l'any 396 aC, quan es va conquerir la ciutat de Veïs. No s'ha de confondre amb Luci Atili Llong, elegit tribú consular l'any 444 aC, que era de la branca patrícia dels Atilis. Dionís d'Halicarnàs diu d'aquest patrici que el seu cognomen era Longus (Llong).

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 390 aC
Tribuns militars
Gens Atília